Aleksander Wyszyński (1864–1931) – adwokat, senator III kadencji w II Rzeczypospolitej.
 Andriej Wyszyński (1883–1954) – sowiecki prokurator i minister spraw zagranicznych.
 Andrzej Wyszyński (ur. 1952) – doktor habilitowany sztuk plastycznych, specjalista w zakresie architektury wnętrz i wzornictwa.
 Antoni Wyszyński urzędnik Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 Grzegorz Wyszyński (ur. 1988) – duchowny starokatolicki
 Hipolit Wyszyński (1833–1888) – właściciel biblioteki w Łowiczu.
 Jan Wyszyński (1910–1940) – agronom, porucznik WP, Komendant Okręgu ZWZ-2 Stanisławów.
 Józef Wyszyński (1811-1874) – ksiądz katolicki, botanik, nauczyciel, encyklopedysta.
 Kazimierz Marian Wyszyński (1890–1935) – dyplomata, chargé d’affaires w Moskwie.
 Kazimierz Wyszyński (1700–1755) – ksiądz katolicki, marianin.
 Michał Wyszyński (1890–1972) – profesor prawa kanonicznego i teologii.
 Paweł Wyszyński (1875–1906, lit. Povilas Višinskis) – pisarz
 Robert Wyszyński – socjolog, specjalizujący się w zakresie socjologii kultury.
 Stanisław Wyszyński (1932–2012) – aktor filmowy i teatralny.
 Stefan Wyszyński (1901–1981) – kardynał katolicki, prymas Polski, błogosławiony.
 Zbigniew Stanisław Wyszyński (1916–1992) – geolog, specjalista złóż ropy naftowej, wiertnik, specjalista wierceń naftowych i hydrogeologicznych.
 Zbigniew Władysław Wyszyński (1924–2001) – historyk filmu z Krakowa.
 Zdzisław Wyszyński (ur. 1953) – agronom, profesor nauk rolniczych.